

Patronyme 

 Chuck Barris (1929-2017), compositeur de chansons et producteur/animateur d'émissions de jeux pour la télévision américaine ;
 
 George Barris (1922-2016), photographe américain ;
 George Barris (1925-2015), customiseur et designer automobile américain ;
 Lucien Barris (né en 1921), joueur français de rugby à XV et rugby à XIII ;
 Pierre Barris (1753-1824), homme politique et député français ;
 Samir Barris, auteur-compositeur-interprète belge.

Toponyme 

 Nou Barris est un quartier de Barcelone.